Slutspelet i Uefa Champions League 2016/2017 äger rum från den 14 februari till 3 juni 2017. Omgången avgörs mellan 16 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Slutspelsträd

Åttondelsfinal

Manchester City mot AS Monaco

AS Monaco avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–6 genom bortamålsregeln.

Real Madrid mot Napoli

Real Madrid avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Benfica mot Borussia Dortmund

Borussia Dortmund avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Bayern München mot Arsenal

Bayern München avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 10–2.

Porto mot Juventus

Juventus avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Bayer Leverkusen mot Atlético Madrid

Atlético Madrid avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Paris Saint-Germain mot Barcelona

Barcelona avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–5.

Sevilla mot Leicester City

Leicester City avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Kvartsfinal

Atlético Madrid mot Leicester City

Atlético Madrid avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Borussia Dortmund mot AS Monaco

AS Monaco avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Bayern München mot Real Madrid

Real Madrid avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Juventus mot Barcelona

Juventus avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Semifinal

Real Madrid mot Atlético Madrid

Monaco mot Juventus

Final

Se även
Slutspelet i Uefa Europa League 2016/2017
Slutspelet i Uefa Women's Champions League 2016/2017

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Officiell webbplats

Uefa Champions League 2016/2017